Taaks ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Taaks (1896–1945), später verheiratete Elisabeth Pungs, deutsche Widerstandskämpferin
 Jan-Hillern Taaks (geb. 1938), deutscher Volkswirt und Autor
 Otto Taaks (1849–1924), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Johann Hillern Taaks, 1853–1886 Bürgermeister und 1823–1842 Superintendent der reformierten Kirchengmeiende in Norden (Ostfriesland)